ЮНАРМИЯ — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрированное 29 июля 2016 года. 

Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооружённых сил России, ЦСКА, а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин. 

С 19 декабря 2020 года начальник Главного штаба "ЮНАРМИЯ" — Никита Нагорный. Штаб расположен в Доме офицеров Московского военного округа.

После вторжения России на Украину, за «распространение российской пропаганды войны», движение включено в санкционный список всех стран Евросоюза и других стран.

Цели движения 

1) участие в реализации государственной молодёжной политики Российской Федерации;

2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;

4) сохранение и приумножение патриотических традиций;

5) формирование у молодёжи готовности и практической способности к военной службе.

В качестве механизма достижения целей заявлены: воспитание у молодёжи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; изучение истории страны и военно-исторического наследия России, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» родины; развитие в молодёжной среде ответственности, принципов коллективизма, системы нравственных установок личности на основе «присущей российскому обществу системы ценностей»; формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в Вооружённых силах Российской Федерации; укрепление физической закалки и физической выносливости; активное приобщение молодёжи к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; развитие материально-технической базы Движения.

Участниками движения могут быть дети, достигшие 8 лет, и общественные объединения, выразившие поддержку целям движения и (или) его конкретным акциям, признающие устав движения и выполняющие программные документы, акты руководящих органов движения, участвующие в деятельности движения. Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы время будут заниматься волонтёрской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в некоторых других странах.

Создание 
Движение юнармейцев, впоследствии сформировавшее «ЮНАРМИЮ», зародилось в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая была образована путём слияния военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, военно-патриотических клубов и других. Девиз организации звучал так: «Во славу Отечества!».

При этом само слово «юнармеец» (производное от «юный армеец») появилось ещё в СССР. Юнармейцами  называли участников игр «Зарница» и «Орлёнок», а также подростков, изучающих в общественных организациях специальности, связанные с военным делом.

По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016 года была создана ВВПОД «Юнармия». 28 мая 2016 года был утверждён устав, 29 июля движение получило государственную регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, эмблему, и зарегистрировано как юридическое лицо. А 1 сентября 2016 года организация официально начала свою работу.

Движение создано в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Предполагалось, что структура движения будет привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и Центрального спортивного клуба армии. От Минобороны России движение курирует статс-секретарь — заместитель Министра обороны России Николай Панков. С 2018 года данную работу возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Валериевич Картаполов.

Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны Российской Федерации, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, лётчиков и танкистов.

Масштабные мероприятия проходят в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот», где открыт сектор «ЮНАРМИЯ». Там же на 1-м слёте движения в июне 2016 года Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил «ЮНАРМИИ» знамя.

Организация зарегистрировала газету «ЮНАРМИЯ» и журнал «Юнармеец».

Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Официальный гимн движения — песня «Служить России» (авторы Эдуард Ханок и Илья Резник, написана в 2000 году, объявлена Шойгу гимном «Юнармии» в 2016).

Численность движения 

22 мая 2016 года в Ярославском центре военно-патриотического воспитания ДОСААФ имени Валентины Терешковой в рамках пилотного проекта в ряды военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» вступили первые 104 школьника. На конец октября 2016 года количество участников военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» составляло более  в возрасте от 11 до 18 лет. Членство в организации является добровольным и открытым. Вступить в ряды военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» может любой школьник, общественная организация, клуб или поисковый отряд. 

На апрель 2017 года численность движения составила , штабы открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации. На июнь 2017 года движение насчитывало более 117 тысяч человек, в сентябре 2017 года — более 160 тысяч членов. В мае 2018 года, согласно заявлению начальника Военно-воздушной академии генерал-полковника Геннадия Зиброва, численность участников движения превысила 230 тысяч человек. Такой бурный рост произошёл из-за того, что все школы получили приказ о создании военно-патриотических отрядов. 

Отделения «ЮНАРМИИ» открыты также в Армении, Таджикистане и Абхазии.

Практическая деятельность 

Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, юнармейцы будут нести вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтёрской деятельностью, вести работу по сохранению мемориалов, а также принимать участие в других мероприятиях. Кроме того, участников движения планируется привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, поисковым работам в местах боёв Великой Отечественной войны и помощи ветеранам.

В каждом образовательном учреждении и общественной организации, где будут сформированы юнармейские отряды, планируется открытие Комнаты юнармейца, предназначенной для учёбы и творческих занятий, где будут храниться знамя, книга отряда, а также разнообразная литература.

В качестве учителей предполагается привлекать преподавателей, военнослужащих, офицеров запаса. Военное и спортивное направления должны быть основополагающими в программе обучения участников движения. Кроме того, в базовый курс войдут история России и основы православной культуры, дополнительные программы останутся на усмотрение региональных властей.

Летом 2017 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» впервые начал работать летний лагерь «ЮНАРМИИ». 10 сентября 2018 года на базе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка открыт Дом «ЮНАРМИИ».

Руководство 
Соучредителями движения «ЮНАРМИЯ», являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА в лице первого заместителя начальника клуба Светланы Хоркиной, а также Валентина Терешкова, Валерий Востротин.

Руководители региональных отделений выбираются на слётах участников «ЮНАРМИИ». Руководителем столичного отделения движения в октябре 2016 года избран экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов. Региональный штаб Московской области возглавляет олимпийский чемпион Александр Легков. В Главный штаб детско-юношеского военно-патриотического  общественного движения «ЮНАРМИЯ» входят известные спортсмены, космонавты и актёры, лидеры общественного мнения субъектов Российской Федерации такие как: космонавт Сергей Крикалёв, комментатор Дмитрий Губерниев, актёр Михаил Галустян и др.

В октябре 2017 года руководителем аппарата Главного штаба «ЮНАРМИЯ» назначена двукратная чемпионка мира по прыжкам Елена Слесаренко.

С 2018 года наставником общественного движения «ЮНАРМИЯ» является Никита Михалков.

Начальник Главного штаба 
 Нагорный Никита Владимирович (с 19 декабря 2020)
 Романенко Роман Юрьевич (21 июля 2018 — 19 декабря 2020)
 Труненков Дмитрий Вячеславович (2 июня 2016 — 21 июля 2018)

Члены Главного штаба

Побилат Денис Петрович - Красноярский край - https://yunarmy.ru/headquarters/management-team/

Рогалева Екатерина Ивановна - Вологодская область - https://yunarmy.ru/headquarters/management-team/

Любецкий Михаил Петрович - Приморский край - https://yunarmy.ru/headquarters/management-team/

Рожков Николай Викторович - Хабаровский край - https://yunarmy.ru/headquarters/management-team/

Попова Анастасия Андреевна - Тюменская область - https://yunarmy.ru/headquarters/management-team/

Погудин Александр Валерьевич - Калужская область - https://yunarmy.ru/headquarters/management-team/

Оценки 
Создание «ЮНАРМИИ» встретило неоднозначную реакцию в части российского общества. Российские и зарубежные активисты, эксперты и критики движения указывали на растущую милитаризацию страны и вовлечение детей в политику, проводя параллели с Гитлерюгендом — молодёжной организацией НСДАП в в нацистской Германии. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что движение не ставит своей целью милитаризировать молодёжь, однако должно противодействовать тому что «делают в отдельных субъектах с молодыми людьми» и тому что «показывают на экранах телевизоров».

Скандалы 
В 2018 году стало известно, что тульский штаб "ЮНАРМИИ" возглавит чиновник Алексей Кучава, ранее судимый за мошенничество.

В июле 2019 года был уволен глава магаданского отделения «ЮНАРМИИ» Павел Подпорин, так как он был обвинён в домогательствах к школьнице. В октябре за растление школьницы был задержан глава одного из отделений подмосковного штаба Алексей Наавгуст.

В 2021 году на детский лагерь в Новосибирской области напало четверо юнармейцев. Они начали стрелять холостыми патронами.

Санкции 
22 июля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, движение было включено в санкционный список Евросоюза так как по мнению организации «ее члены поддерживали захватническую войну России против Украины и распространяли российскую пропаганду войны». Евросоюз считает, что «Юнармия» несет ответственность за поддержку или реализацию действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности или безопасности в Украине.

Также «Юнармия» была внесена в санкционные списки Украины, Канады и Швейцарии.

Ведомственные награды 
 
В январе 2018 года был введён нагрудный знак «Юнармейской доблести», для которого имеется три степени и ленты на планках к ним. 

Знаком награждают за выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках юнармейского движения.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 «Юнармия»: Досье на сайте Минобороны России
 Новости «Юнармии» на сайте Минобороны России
 Юнармия возвращается // kp.ru
 Как прошёл слёт движения «Юнармия» // meduza.io

Общественные организации России
Детские организации
Молодёжные организации
Министерство обороны России
Молодёжные политические организации России
Военные молодёжные объединения
Общественно-государственные организации
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину